

Лак-дю-Фламбо — місто, штат Вісконсин
 Лак-дю-Фламбо — переписна місцевість, штат Вісконсин